Kamenskij kan avse:

 Maciej Kamieński
 Michail Kamenskij
 Nikolaj Kamenskij
 Nikolaj Kamenskij (backhoppare)
 Sergej Kamenskij
 Valerij Kamenskij

Ryska efternamn